Rødlig perlemorsommerfugl (Boloria euphrosyne) er en sommerfugl i takvingefamilien (Nymphalidae). I Europa er den især udbredt i Norden og i Mellemeuropa. Østpå findes den overalt i den tempererede del af Asien. I Danmark er rødlig perlemorsommerfugl sjælden og findes især i skovmoser på Øerne, dog ikke Bornholm. Larven lever på violplanter som de fleste andre perlemorsommerfugle. Sommerfuglen kendes bedst på sine trekantede og tydeligt adskilte kantpletter på forvingerne.

Kilder 

 Taxonomicon – Boloria euphrosyne
 Michael Stoltze, Danske dagsommerfugle. Gyldendal 1996. .
 Rødlig perlemorsommerfugl på lepidoptera.dk

Galleri 

Perlemorsommerfugle
Danmarks dagsommerfugle